Hiroshima-Autobahn bezeichnet:
 Hiroshima-Autobahn (NEXCO Nishi-Nihon), eine japanische Autobahn betrieben durch NEXCO Nishi-Nihon
 Hiroshima-Autobahn (Stadtautobahn), eine japanische Stadtautobahn